Lars Carlsson (1921-2002) – illustratore svedese
 Lars Carlsson (fl. 1952) – calciatore svedese
 Lars Carlsson (1973) – sciatore svedese